Damno ist
 der Ortsname des polnischen Dorfes Damno (Damnica) in der Woiwodschaft Pommern (Dammen, Kreis Stolp/Pommern)
 die Bezeichnung für ein Disagio